Бельшасса́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південь від Парижа, 80 км на схід від Ліможа, 60 км на північний схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 
 Бельшассань на сайті французького Національного інституту географії
 Бельшассань на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бельшассань на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез